Historias de la puta mili puede referirse a:
 La serie de historietas Historias de la puta mili de Ivà;
 La película Historias de la puta mili (1994), basada en la anterior, y
 La serie de televisión Historias de la puta mili, basada en la anterior.